Salut l'artiste est le titre de plusieurs œuvres :
 Salut l'artiste, film français réalisé par Yves Robert sorti en 1973 ;
 Salut l'artiste (Round Springfield),  de la  des Simpson diffusé en 1995 ;
 Salut l'artiste (A Thousand Words),  de la  de NCIS : Enquêtes spéciales diffusé en 2018.